Пятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в немецком городе Рупольдинг (17 января — 20 января 2019 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 5-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Мужская спринтерская гонка

Женская спринтерская гонка

Мужская эстафета

Женская эстафета

Мужская гонка с массового старта

Женская гонка с массового старта

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований
 сайт Международного Союза Биатлонистов
 сайт Olympteka.ru
 сайт Союза Биатлонистов России

5-й этап
Международные соревнования по биатлону в Германии
Международные спортивные соревнования в Рупольдинге